Pontealtense – abitanti di Ponte Alta do Bom Jesus
Pontealtense – abitanti di Ponte Alta